gemeente in Colombia: El Playón (Colombia)
 plaats in Venezuela: El Playón (Venezuela)
 rivier in Honduras: El Playón (Honduras)